Roland Varga (Budapest, Hungría, 23 de enero de 1990) es un futbolista húngaro. Juega de delantero en el ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe de la Liga I.

Selección nacional 
Jugó para Hungría en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 en la que su equipo logró el tercer lugar.

El 22 de mayo de 2014 jugó su primer encuentro con la  contra  en un encuentro amistoso en el que además anotó su primer gol para su selección.

Estadísticas 
 Actualizado al último partido disputado el 11 de agosto de 2020.

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias 

Futbolistas de Hungría
Futbolistas del Brescia Calcio
Futbolistas del Újpest Budapest FC
Futbolistas del Foggia Calcio
Futbolistas del Győri ETO FC
Futbolistas del Ferencvárosi Torna Club
Futbolistas del MTK Budapest FC
Futbolistas del Al-Ittihad Kalba SC
Futbolistas del LKS Nieciecza
Futbolistas del ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Hungría
Futbolistas de la selección de fútbol de Hungría en los años 2010
Futbolistas de Hungría en la Eurocopa 2020